Para la unidad de tiempo, véase: Siglo

Para expresiones referentes a centésimo aniversario, véase: Centenario

"Cien años" o "¨100 años" puede referirse a:

Cien años, canción popular mexicana, bolero, obra de Rubén Fuentes y Alberto Cervantes.
100 años, canción escrita e interpretada por el dúo estadounidense Ha*Ash.

Otros artículos que contienen la frase son:

Cien años de perdón, película española-argentina de suspenso dirigida por Daniel Calparsoro.
100 años de perdón, película venezolana del cineasta y realizador argentino Alejandro Saderman.
Cien años de soledad, novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez.
Guerra de los Cien Años, fue un conflicto armado entre los reinos de Francia e Inglaterra entre los siglos XIV y XV de nuestra era.